Miro Aaltonen (né le  à Joensuu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jokipojat Joensuu, il rejoint les équipes de jeunes des Espoo Blues. Il débute avec l'équipe première dans la SM-liiga en 2009. Il est choisi au sixième tour en cent-soixante-six-septième position au total par les Ducks d'Anaheim lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. En 2016, il signe au HK Vitiaz dans la KHL. Il remporte la Coupe Calder 2018 avec les Marlies de Toronto.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 et remporte la médaille d'or avec la Finlande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 26|| 1|| 1|| 2|| 2|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2011-2012|| Jokipojat Joensuu || Mestis || 4|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Espoo Blues || SM-liiga || 32|| 11|| 5|| 16|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Espoo Blues || Liiga || 60|| 13|| 16|| 29|| 12|| 7|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2014-2015|| Espoo Blues || Liiga || 57|| 16|| 21|| 37|| 14|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2015-2016|| Kärpät Oulu || Liiga || 58|| 15|| 20|| 35|| 51|| 8|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 59|| 19|| 25|| 44|| 38|| 4|| 0|| 0|| 0|| 7
|-
| 2017-2018|| Marlies de Toronto || LAH || 64|| 20|| 23|| 43|| 24|| 20|| 4|| 9|| 13|| 6
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 61|| 19|| 23|| 42|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Vitiaz || KHL || 34|| 9|| 15|| 24|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 11|| 2|| 2|| 4|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 35|| 10|| 9|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || 44|| 10|| 32|| 42|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2011 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 4|| 0|| 4|| 2|| 0|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde junior || 1|| 2|| 1|| 3|| 0|| +2|| align="left"| Septième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| -8|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2022 ||align="left"| Jeux olympiques || 6|| 3|| 1|| 4|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en juin 1993
Naissance à Joensuu
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg